Fruet é o sobrenome de dois proeminentes políticos curitibanos:
Maurício Fruet (1939 — 1998), ex-prefeito de Curitiba. A cidade tem uma avenida com seu nome.
Gustavo Fruet (n. 1963), filho de Maurício, deputado federal pelo PSDB do Paraná e eleito em 2012 prefeito em Curitiba pelo PDT

Desambiguação